Pleione kan syfta på något av följande:

Pleione, en stjärna i Plejaderna
Pleione (djur), ett släkte av ringmaskar
Pleione (mytologi), en nymf i grekisk mytologi, mor till Plejaderna
Pleione (växt), ett släkte av orkidéer